Asiceratinops är ett släkte av spindlar. Asiceratinops ingår i familjen täckvävarspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Täckvävarspindlar
Asiceratinops